George Booth kan syfta på bland andra:

 George Booth, 1:e baron Delamer, engelsk rojalist
 George Booth, 2:e earl av Warrington, engelsk aristokrat
 George Booth, engelsk pirat, verksam i Indiska oceanen
 George Gough Booth (1869-1949), amerikansk tidningsman